Талько́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Тальков, Владимир Владимирович (род. 1953) — российский скульптор, музыкальный продюсер, киноактёр, мемуарист, брат Игоря Владимировича Талькова (1956—1991).

См. также 
 Тальков Камень
 Талько
 Тальковка
 Тальковский
 Талькоз
 Тальк